Кларион има више значења:
 Округ Кларион (Пенсилванија)
 Кларион (Ајова)
 Кларион (Пенсилванија)
 Кларион (студио)
 Кларион (програмски језик)